Ашхабад-Туркменабат автобан

Высокоскоростная автомагистраль Туркменистана (автобан) — скоростная трасса с объектами и благоустройством прилегающей территории. Общая протяженность автобана 600 км и ведет с Ашхабада в Туркменабат.

История

Постановление на проектирование и строительство автобана было подписано Экс-Президентом, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым на заседании Правительства, состоявшегося 11 января 2019 года. Генеральный подрядчик — акционерное общество закрытого типа «Türkmen Awtoban». Общая стоимость проекта — 2,3 миллиарда долларов США. Закладка фундамента состоялась 24 января того же года. Инфраструктура Автомагистраль длиною 600 км соответствует мировым техническим стандартам. Берет свое начало автобан с перекрестка, сооруженного на 24-ом км автомобильной дороги Ашхабад-Дашогуз. Здесь имеются платежные центры, в том числе для электронной оплаты, пункт службы дорожного надзора, зоны для отдыха. Дорожное полотно состоит из шести полос движения. Её ширина — 34,5 метра, проезжие части с каждой стороны — 11,25 метра, передвижная часть — 3,75 метра.

Разделительные полосы отделяют проезжие зоны шоссе. Имеется также полоса для чрезвычайных ситуаций, кювет и металлические ограждения.

Предусматривается строительство 10 станций техобслуживания, управление транспортного потока специальной системой видеонаблюдения. Данная система будет собирать, сохранять и передавать сведения дорожного движения, а также направлять сводки с метеостанции.

Примечания

Присвоенные сертификаты соответствие качества автобана стандарту ISO 9001, а также подтверждающие соответствие работ по проектированию и строительству международным стандартам, в частности, «Проектирование дорожного строительства» и «Строительные работы».

По итогам проведенных исследований принято решение о присвоении автобану Ашхабад — Туркменабат сертификата высокой безопасности.

Соответствие международным и европейским стандартам дорожных разметок и знаков, использованных при строительстве автомагистрали.

Департаментом транспортных коммуникаций и инфраструктуры города Дорнбирн (Австрия) присвоен сертификат за использование при строительстве автобана инновационных технологий.